Dinastia Kadamba o els kadambes, antic regne de la part septentrional del sud de l'Índia 
 Kadambes de Banavasi, primera dinastia kadamba segles IV a VI, vassalla segles VI a X (capital a Halasi)
 Kadambes de Hangal, segona dinastia Kadamba segles X a XII
 Kadambes de Goa, dinastia kadamba a Goa i Konkan segles X a XIV
 Kadambes de Halasi, dinastia feudatària segles VI a X
 Kadambes de Bayalnadu (o Bayalnad, avui Wayanad), dinastia feudatària segles X a XII
 Kadambes de Bankapur, governadors dels kadambes de Banavasi, després de Hangal segles ? a XII
 Kadambes de Nagarkhanda, governadors dels kadambes de Banavasi, després de Hangal i dels kalachuris, segles ?-XII
 Kadambes de Uchchangi, reis de Banavasi, feudataris, segles X-XI
 Kadamba (Neolamarckia cadamba), arbre
 Kadamba o Shamsha, riu de Karnataka, afluent del Kaveri (Índia)